Embrace puede referirse a:

 Embrace es una banda londinense de Brit pop.
 Embrace fue una banda de mediados de los años 80 de Washington D.C. liderada por Ian Mackaye y  pionera del post hardcore y el emo-core.
 Embrace es el quinto disco de estudio del DJ y productor holandés Armin van Buuren